Шорт-трек впервые был представлен на зимних Олимпийских играх в 1988 году в Калгари в качестве демонстрационного вида. В качестве официального вида спорта соревнования прошли на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине впервые появится соревнования в эстафете смешанных команд.

Соревнования 
• — официальные соревнования, Д — показательные забеги

Медальная таблица 

После окончания Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Курсивом выделены НОК, больше не представленные на Олимпийских играх

Олимпийские рекорды

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 sports-reference 

Шорт-трек на Олимпийских играх